Сан-Донато ( — святой Донат)

 Сан-Донато — железнодорожная станция Свердловской железной дороги в Нижнем Тагиле.
 Сан-Донато — старое название посёлка Рудник им. III Интернационала, сейчас — микрорайон Нижнего Тагила.
 Сан-Донато-Миланезе — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия
 Сан-Донато-ди-Лечче — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия
 Сан-Донато-Валь-ди-Комино — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио
 Сан-Донато-ди-Нинея — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия
 Вилла Сан-Донато — вилла, построенная Николаем Демидовым в Италии
 Князь Сан-Донато — титул Демидовых

См. также 
 Донато